Вагарша́к Арутюня́н:
 Арутюнян, Вагаршак Амбарцумович (1907 — ?) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Арутюнян, Вагаршак Варназович (род. 1956) — армянский государственный и политический деятель, министр обороны Армении (1999—2000; 2020 — н. в.).